Genge steht für:

 Genge (Musik), aus Kenia stammendes Genre des Hiphop
 Ellis Genge (* 1995), englischer Rugby-Union-Spieler